Mas Oriol (Palau-saverdera)
 Mas Oriol (Sant Mori)
 Masia de l'Oriol (Térmens)